Plaats in Indonesië
 Waringin Jaya (Bandar Sribawono), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Waringin Jaya (Bojong Gede), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java

Zie ook 
 Waringinjaya, doorverwijspagina